Carlos de Artois (Eu, 1394 - 1472), fue un noble y militar francés, conde de Eu. Durante la sangrienta guerra de los Cien Años combatió en la batalla de Agincourt donde salvó su vida y fue hecho prisionero.

Antecedentes familiares 
Carlos, hijo de Felipe de Artois, conde de Eu, nació en Eu en 1394 y murió en 1472. Su madre la condesa Juana de Berry

Casado en primeras nupcias en 1448 con Juana de Saveuse (muerta en 1449), se casó por segunda vez en 1454 con Helena de Melun, que lo sobrevivió un año. Era hija de Juan IV de Melun, burgomaestre de Gand.

Carlos no tuvo hijos con ninguna de las dos, por lo que a su muerte el condado de Eu pasó a manos de su sobrino Juan de Borgoña.

Carlos en Agincourt 
En Agincourt, Carlos formó en la vanguardia principal del ejército francés, al lado del Conde de Richemont y rodeado por los estandartes de los comandantes en jefe Carlos d´Albret y Boucicault, los de los duques Juan Sin Miedo y Carlos I de Orleans y los del almirante de Francia y del Señor de Dauphin. Estaban bajo el mando de estos jefes más de 8.000 caballeros, 4.000 arqueros y 1.500 ballesteros.

Al avanzar la vanguardia francesa, el incesante castigo de los casi invulnerables arqueros ingleses convirtió la lucha en una matanza. Carlos de Artois cayó prisionero en aquel momento, y sobrevivió a la orden de Enrique V de Inglaterra de asesinar a todos los enemigos capturados porque su nobleza de estirpe y su alta cuna permitieron a sus captores canjeralo por un elevado rescate en dinero.

Sus armas 
El escudo de armas de Carlos era el de la casa de Artois: Francia antigua (campo de azur sembrado con lises de oro) con un lambel de tres puntas en gules, cada punta cargada con tres castillos de oro.

Referencias

Véase también 
 Guerra de los Cien Años
 Batalla de Agincourt
 Condestable Carlos d´Albret
 Mariscal Juan le Maingre (Boucicault)
 Juan Sin Miedo
 Carlos I de Orleans
 Enrique V de Inglaterra
 Felipe II de Nevers

Nobles de Francia del siglo XV
Gobernadores militares de París
Militares de la guerra de los Cien Años